Ада́мський (; жіноча форма — Адамська) — польське і українське прізвище.

Відомі носії 
 Адамський Ян Францішек (; 1923—2010) — польський актор театру, кіно, телебачення, письменник.
 Адамський Ян (; нар. 1943) — польський шахіст, міжнародний майстер від 1976 року.
 Адамський Джордж (; 1891—1965) — польський емігрант, що проживав у США. Автор популярних книг про неопізнані літаючі об'єкти.
 Адамські Філіп (; нар. 1983) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон.

 Адамська Марія Станіславівна (1916—1995) — українська акторка, заслужена актриса УРСР (1951).
 Адамська (Заплавська) Марія Федорівна (1971—2017) — українська журналістка та телепродюсер.

Польські прізвища
Українські прізвища